Nowy rozdział – album grupy Kombi z 1984 roku
 Nowy rozdział – album grupy Fanatic z 1994 roku